

Musica 
 Messages – album di Steve Swindells del 1974
 Messages: Greatest Hits – album compilation degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 2008
 Messages – singolo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1980
 Messages – singolo dei Filthy Dukes del 2009
 Messages – singolo dei San Cisco del 2020

Varie 
 Messages – software di messaggistica instantanea della Apple
 Messages – film del 2007 diretto da David Fairman

Pagine correlate 
Message